Руслан Исамагомедович Гаджибеков  (19 октября 1955, с. Сергокала, Сергокалинский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Глава муниципального образования городской округ «город Каспийск» с 1996 по 2000 годы.

Биография 
Руслан Гаджибеков – родился 18 октября 1955 года в с. Сергокала Сергокалинского района ДАССР. По национальности – даргинец.

В 1973 году окончил Сергокалинскую СОШ № 1 им Омарла Батырая.

В 1978 году окончил Дагестанский политехнический институт по специальности: «Инженер-строитель».

В 1978 – 1980 г.г – служил в рядах Советской Армии, гвардии старший сержант.

В 1980 – 1989 г.г – работа на различных должностях СМУ № 5 ДагУС.

В 1989 – 1996 г.г – директор Московского филиала некоммерческого торгового дома и фирмы «Автомобили» в Республике Дагестан.

В 1996 году Постановлением Государственного Совета Республики Дагестан назначен Главой администрации города Каспийска.

В 1996 – 2000 г.г – Глава муниципального образования «город Каспийск».

В 2000-2013 г.г – заместитель, первый заместитель министра промышленности, телекоммуникаций, энергетики и связи в Правительстве Республики Дагестан.

С 2022 года – заместитель министра энергетики Республики Дагестан.

Проблемы с законом (оправдание) и покушения 
В 1998 году был арестован по подозрению в организации убийства Председателя АО «Арси» Арсена Байрамова, в следствии обвинения были сняты.

В 2013 году был задержан по подозрению в похищении несовершеннолетнего ребёнка, в 2015 году осуждён на 7 лет колонии строгого режима. Отбыв три года в колонии, в 2018 году Руслан Гаджибеков был полностью оправдан.

В 2001 году пережил покушения от неизвестных лиц.

Образование 
Имеет два высших образования: Дагестанский политехнический институт и юридический факультет Дагестанского государственного университета

Личная жизнь 
Женат, имеет троих детей.

Награды и звания 
 Орден Дружбы: Указ Президента РФ № 692 от 08.06.1998
 Заслуженный работник муниципальной службы Республики Дагестан
 Заслуженный работник государственной службы Республики Дагестан
 Почётная Грамота Государственного Совета Республики Дагестан
 Почётная Грамота Правительства Республики Дагестан
 Именные часы Председателя Правительства Российской Федерации

Ссылки 
 Гаджибеков Р.И.

Персоналии по алфавиту
Выпускники Дагестанского технического университета
Выпускники юридического факультета Дагестанского государственного университета
Главы Каспийска
Члены «Единой России»